Werner Hanke ist der Name folgender Personen:

* Werner Hanke (Chemiker) (* 1932), deutscher Chemiker
 Werner Hanke (Fechter) († 2007), deutscher Fechter und Fechttrainer 
 Werner Hanke (Physiker) (* 1943), deutscher Physiker